Аста Дамбравайте-Рашкявичене (урожд. Дамбравайте; , род. 1971, Вилкавишкис) — советская и литовская шахматистка.

Биография 

Бронзовый призер чемпионатов Литвы 1991, 1992 и 1997 гг. (в 1992 г. разделила 2—4 места с К. Т. Багинскайте и Р. Дамбравайте вслед за игравшей вне конкурса И. Эрнесте, медаль получила после подсчета дополнительных показателей; в 1997 г. разделила 2—3 места с В. Чмилите). Участница дележа 3-го места в чемпионате Литвы 2001 г. (бронзовую медаль получила другая шахматистка).

В составе сборной Литвы участница шахматной олимпиады 1992 г.) и матча со сборной Норвегии (1992 г.).

В составе клуба „Širvinta Vilkaviškis“ участница Кубков европейских клубов 1998, 1999 и 2000 гг.

В 2006 г. отошла от участия в официальных соревнованиях.

Семья 
Отец — Кястутис Дамбрава, шахматист, первый тренер.

Младшая сестра — Рита Варнене, шахматистка, чемпионка Литвы 1991 и 1999 гг.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Дамбравайте в базе Chessgames
 Личная карточка А. Дамбравайте на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад